Een vaste rubriek in het actualiteitenprogramma NOVA, zie: Den Haag Vandaag (televisieprogramma)
 Den Haag vandaag (toneel) Klucht met John Lanting